IPCE est un sigle qui peut signifier :
 Incident-Photon-to-electron Conversion Efficiency, autre nom de l'efficacité quantique.
 Installation classée pour la protection de l'environnement, en France, installation ou établissement qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments.
 Institut du patrimoine culturel d'Espagne, organisme dont le siège est situé à Madrid et chargé des recherches, des études et de la diffusion relatives au patrimoine historique et culturel espagnol.